Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Okinawa:

 USS Okinawa (CVE-127), ein Geleitflugzeugträger, dessen Bau aber nie vollendet wurde
 USS Okinawa (LPH-3), ein Hubschrauberträger der Iwo-Jima-Klasse, in Dienst von 1962 bis 1992

Okinawa